El término Palabra de Dios puede referirse, en esta enciclopedia:

al Verbo divino o Logos, un concepto cristiano;
al lenguaje divino;
a algunos de los textos sagrados, en diferentes religiones;
a la Biblia, conjunto de textos religiosos, considerado libro sagrado para el cristianismo;
a la Revelación;
a la Profecía;
a Jesús de Nazaret o Jesucristo, en la religión cristiana, como encarnación del Verbo;
a Rhema o Rhematos Christou, los dichos de Jesucristo;
a Ipsissima verba, las exactas palabras pronunciadas por Jesucristo;
a Divinas palabras, una obra de teatro Ramón María de Valle Inclán, de 1919.